HAV steht für:
 Aeropuerto Internacional José Martí (IATA-Code), Flughafen auf Kuba
 Hepatitis A-Virus, ein Krankheitserreger
 Heterosigma akashiwo virus, Gattung Raphidovirus
 Hessischer Autobus-Verkehr, siehe HAV Verkehrsbetriebsgesellschaft
 Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, siehe Liste der technischen Regelwerke für das Straßenwesen in Deutschland #Hinweise
 Hybrid Air Vehicles, britischer Flugzeughersteller
 London Borough of Havering (ISO-3166-2:GB-Code), Verwaltungsbezirk des Vereinigten Königreichs

hav steht für:
 Havu (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung